

Несуловиці — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Несуловиці — село в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства